Rules of Engagement puede referirse a:
 Rules of Engagement, serie en clave de comedia ambientada en Nueva York de la productora CBS.
Rules of Engagement, película de Estados Unidos dirigida por  William Friedkin y estrenada en el año 2000.